Termenul „Ruhr” se poate referi la:

Ruhr un afluent al Rinului
Regiunea Ruhr o regiune din Nordrhein-Westfalen, Germania